Ву́лиця Василя́ Тютю́нника — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Василя Тютюнника — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Василя Тютюнника — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Василя Тютюнника — вулиця в Рівному.
 Вулиця Василя Тютюнника — вулиця в Києві.

Вулиці, названі на честь людей